Бенгтссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Біргітта Бенгтссон (* 1965) — шведська яхтсменка, олімпійська медалістка.
 Рольф-Єран Бенгтссон (* 1962) — шведський вершник, олімпійський медаліст.
 Франц Гуннар Бенгтссон (1894—1954) — шведський письменник і поет.
 Стеллан Бенгтссон (* 1952) — шведський настільний тенісист, чемпіон світу і Європи.

Шведські прізвища